Хреновая:

 Хреновая (деревня) — деревня в Гагаринском районе Смоленской области России.
 Хреновая (станция) — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги в селе Хреново́е Воронежской области.